Ареналес-де-Сан-Грегорио ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манча-Альта. Занимает площадь 31,19 км². Население — 712 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web local

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля